Мяснико́в — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Мясников, Альберт Дмитриевич (1930—2007) — российский хирург, академик РАЕН.

Б 
 Мясников, Борис Моисеевич (род. 1937) — советский кинооператор.

В 
 Мясников, Валерий Владимирович (род. 1991) — российский боец смешанных единоборств. Мастер спорта по боксу и рукопашному бою.
 
 Мясников, Вениамин Петрович (1936—2004) — советский и российский учёный, академик РАН.
 Мясников, Виктор Николаевич (род. 1947) — советский, российский бегун.

Г 
 Мясников, Гавриил Ильич (1889—1945) — рабочий-большевик, революционер.
 Мясников, Геннадий Алексеевич (1919—1989) — народный художник РСФСР.
 Мясников, Георг Васильевич (1926—1996) — советский партийный, государственный и общественный деятель.
 Мясников, Георгий Прокофьевич (род. 1954) — советский и российский скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств (2010).

Д 
 Мясников, Дмитрий Николаевич (род. 1990) — российский шорт-трекист.

Е 
 Мясников, Евгений Александрович (1920—1991) — Герой Советского Союза.

И 
 

 Мясников, Игорь Владимирович (1968—2021) — русский художник, реставратор монументальной живописи, преподаватель.

М

Н 
 Мясников, Никита Фёдорович (1781—1847) — купец 1-й гильдии, томский золотопромышленник, сибирский пароходчик. 
 Мясников, Николай Александрович (1897—1972) — российский и советский яхтсмен, лыжник, тренер по парусному спорту.

С 
 Мясников, Сергей Викторович (род. 1968) — советский футболист.

Т 
 Мясников, Тимофей Григорьевич (1746 — не ранее 1776) — яицкий казак, участник восстаний 1772 года и Крестьянской войны 1773—1775 годов, соратник Пугачёва.

Ф 
 Мясников, Фёдор Алексеевич (род. 1940) — заместитель руководителя КГБ СССР и МСБ СССР, генерал-майор.

